Jméno a příjmení Jack Mitchell nosí více osobností:

 Jack Mitchell (fotbalista) – americký fotbalista
 Jack Mitchell (hudebník) – britský bubeník
 Jack Mitchell (žokej) – britský žokej
 Jack Mitchell (fotograf) – americký fotograf